

Lokalizacje

Austria 
 Nussdorf – dzielnica Wiednia

Niemcy 
 Nussdorf – dzielnica gminy Eberdingen w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ludwigsburg

Osoby 
 Hans Nussdorf – szwajcarski mistrz budowlany

Zobacz też 
 Nußdorf